

Film
Primal Instinct – cortometraggio del 1916 diretto da Van Dyke Brooke
Love.com (Primal Instinct) – film del 2002 diretto da Sherwood Ball
Primal Instinct – film del 2014 diretto da Stephen Stix Josey

Musica
 Primal Instinct – mini-album del 1996 del gruppo musicale Elegy